Серге́й Дья́ков:
 Дьяков, Сергей Васильевич (1939—2016) — советский и российский юрист-криминолог, доктор юридических наук, генерал-лейтенант в отставке.